Mitologia grega:
 Acamant (fill de Teseu), heroi grec que participà a la Guerra de Troia tot i no aparèixer a la Ilíada
 Acamant (fill d'Antènor), heroi de la Ilíada, cabdill de les tropes dardànies a la Guerra de Troia
 Acamant (fill d'Eussor), heroi de la Ilíada, cabdill de les tropes tràcies a la Guerra de Troia